Сојер има више значења:
 Округ Сојер (Висконсин)
 Сојер (Канзас)
 Сојер (Оклахома)
 Сојер (Северна Дакота)